Грете Бергер (, урождённая Маргарете Берг, , 11 февраля 1883, Егерндорф, Австрийская Силезия – 23 мая 1944 или немного позже, Освенцим) – австро-немецкая актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 11 февраля 1883 года в Егендорфе, Австрийская Силезия. Обучалась актёрскому мастерству у Розы Рот в Вене. Дебютировала на сцене 1 сентября 1903 года в Берлине в Новом и Малом театре. В 1904 году была зачислена в труппу Немецкого театра под руководством Макса Рейнхардта.

Здесь она исполняла характерные роли молодых девушек. В 1911 году участвовала в гастролях ансамбля театра со спектаклем «Царь Эдип» по Софоклу в Праге и Санкт-Петербурге. Среди её ролей в Берлине – Пак в «Сне в летнюю ночь», заглавная роль в «Электре» Гуго фон Гофманнсталя, Дезире в «Графе фон Шароле» Рихарда Бир-Хофмана, Марикке в «Иоановом пламени» Германа Зудермана и Рахель в «Еврейке из Толедо».

В 1913 и 1914 годах снялась в нескольких фильмах, получив известность благодаря роли графини Маргит Шварценберг в фильме «Пражский студент». Режиссёр Стеллан Рюэ также задействовал её в других своих постановках по сценариям Ганса Гейнца Эверса, который в то время был её партнёром. В 1914 году с началом Первой мировой войны она вернулась на сцену. В 1920-е годы исполнила роли второго плана в некоторых важных фильмах, в том числе «Усталая смерть», «Доктор Мабузе, игрок», «Нибелунги», «Метрополис» Фрица Ланга. После участия в фильме «Страна без женщин» (1929), в котором уже было несколько звуковых сцен, больше не работала в кино.

Приход к власти национал-социалистов в 1933 году положил конец её творческой карьере. Она бежала с мужем в Италию. 7 апреля 1944 года была арестована немецкими оккупационными властями во время облавы на евреев в Риме. Её депортация в концлагерь была назначена на 10 апреля 1944 года. Немецкие власти отправили её в пересыльный лагерь Фоссоли близ Карпи, где она встретила Якоба Фельдхаммера, своего коллегу по Немецкому театру. 16 мая 1944 года немецкие оккупационные власти депортировали их из Фоссоли в концлагерь Освенцим. Там они были убиты вскоре по прибытии 23 мая 1944 года.

Литература 
 Kay Weniger: Das große Personenlexikon des Films. Die Schauspieler, Regisseure, Kameraleute, Produzenten, Komponisten, Drehbuchautoren, Filmarchitekten, Ausstatter, Kostümbildner, Cutter, Tontechniker, Maskenbildner und Special Effects Designer des 20. Jahrhunderts. Band 1: A – C. Erik Aaes – Jack Carson. Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 2001, ISBN 3-89602-340-3, S. 341.
 CineGraph: Grete Berger, Lieferung 56, 2016.

Умершие в концлагере Освенцим